Władimir Małachow (ur. 1980) – rosyjski szachista
 Władimir Małachow (ur. 1968) – rosyjski tancerz
 Władimir Małachow (ur. 1968) – rosyjski hokeista